verband (geneeskunde), een medisch hulpmiddel
verband (bouwkunde), een term uit de bouwkunde
oorzakelijkheid, de verhouding tussen oorzaak en gevolg
relatie, een verhouding tussen meestal twee (soms meerdere) personen, concepten, verschijnselen of dingen
 zins- of alineaverband, een verband in de taalkunde